Portezuelo (Chili), een gemeente in de Chileense regio Bío-Bío
Portezuelo (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres